Шевченківська округа — колишня округа в Українській СРР:
 Шевченківська округа — утворена в 1923 як Корсунська і перейменована на Шевченківську, приєднана в 1925 до Білоцерківської, Черкаської та Уманської округ.
 Шевченківська округа — утворена в 1923 як Черкаська, перейменована в 1927 на Шевченківську, ліквідована в 1930.